Владимир Ананьевич Злобин (9 [21] июля 1894 — 9 декабря 1967) — русский поэт и критик, более известный как секретарь и хранитель архива Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского.

Родился в богатой купеческой семье (его отец ушёл от дел и от семьи и отправился странствовать по России). Учился в Петербургском университете (не окончил). В студенческие годы сотрудничал в журналах Ларисы Рейснер «Богема» и «Рудин». 

В 1916 познакомился с Мережковскими, чтобы уже не разлучаться с ними до конца их жизни. В 1919 они вместе покинули Россию, некоторое время жили в Варшаве, в 1921 прибыли в Париж, где поселились в одной квартире.

В 1927—1928 был редактором журнала «Новый корабль» (совместно с Ю. Терапиано, вышли четыре номера). С 1927 стал секретарём литературного салона Гиппиус «Зелёная лампа».

3лобин, в своих статьях о русской литературе обнаруживший тонкое художественное чутьё, при этом хороший поэт. В своих стихах он часто отталкивается от непосредственных жизненных впечатлений (также — от снов) и стремится выявить скрытую в них духовную основу, Божественную волю. Так, он часто вводит мотивы смерти, обращается к образам души, ангелов, сатаны, рая и ада, затрагивает вопросы небесной и земной любви, а также посмертного существования и связи с умершими. <…> Образный язык 3лобина обнаруживает происхождение от символизма, это язык космических обобщений.

Сочинения 
 После её смерти. Paris, 1951 (сборник стихов).
 Литературный дневник: Статьи// Возрождение. — 1958—1960. — №№ 80—100. 
 Тяжёлая душа. Paris, 1970 (мемуары).

Источники 
 
 Литературное зарубежье России. Энциклопедический справочник. — М.; Н.-Й., 2008. С. 277.

Ссылки 
 «Тяжёлая душа»
 «Д. С. Мережковский и его борьба с большевизмом»

Русские поэты
Русские писатели XX века
Русские поэты первой волны эмиграции
Русские эмигранты первой волны во Франции
Литературоведы русского зарубежья
Мемуаристы русского зарубежья